Farruch Hormizd (; † 631) war ein Spahbod (General) im nördlichen Iran und Prinz von Atropatene. Er wurde in einer Palastrevolte von Siyavachsch auf Befehl der Königin Azarmeducht ermordet. Farruch Hormizd hatte zwei Söhne namens Farrochzād („Nachkomme von Farroch“; einer davon Rostam Farrochzād, der andere auch Churrazād genannt).

Familie und Herkunft 
Farruch Hormizd entstammt der Familie der Ispahbudhan, die zu den sieben parthischen Adelsfamilien gehörte. Die Schwester seines Urgroßvaters Bawi war mit König Kavadh I. verheiratet und so die Mutter des späteren Königs Chosrau I. Farruchs Vater Vinduyih und sein Onkel Vistahm spielten bei dem Sieg über den Usurpator Bahram Tschobin und der Wiedereinsetzung Chosraus II. eine wichtige Rolle. Aber später wurde Farruchs Vater auf Befehl des Königs hingerichtet, was zu einem Aufstand Vistahms führte. Der Aufstand dauerte mehrere Jahre (590/1–596 oder 594/5–600) und wurde durch Verrat eines Generals Vistahms beendet. Nach dessen Tod folgte Farruch als Spahbod des Nordens seinem Onkel nach.

Farruchs Enkel Surchab I. war ein Herrscher der Bawandiden, die mehrere Jahrhunderte nach den Sassaniden über Tabaristan herrschten.

Früher Werdegang 
Gegen Ende des oströmisch-persischen Kriegs von 602–628 rebellierten Farruch und sein Sohn Rostam Farrochzād gegen König Chosrau II., was dem oströmischen Kaiser Herakleios ermöglichte in Atropatene einzufallen, wo er viele Orte brandschatzte, darunter auch das Feuerheiligtum Adur Guschnasp. 628 verschworen sich einige adelige Familien und Fürsten unter Schahrbaraz gegen Chosrau II., darunter Farruch als Führer der Ispahbudhan, Schahrbaraz aus dem Haus der Mihran, der armenische Marzban Varaztirots II. Bagratuni und die Kanarang aus dem östlichen Iran. Sie unterstützten Chosraus Sohn Siroe, der im Februar 628 die Hauptstadt Seleukia-Ktesiphon eroberte, seinen Vater einkerkern ließ und sich am 25. Februar 628 zum neuen König ausrief. Sein Vater, Brüder und Halbbrüder wurden alle hingerichtet. Mit dem Einverständnis der Verschwörer schloss Siroe (nun als Kavadh II.) Frieden mit Ostrom/Byzanz, was diesem alle verlorenen Gebiete, gefangenen Soldaten und die Beute aus der Eroberung von Jerusalem 614 zurückgab.

Farruch zog sich nach dem Friedensschluss in den Nordiran zurück und gründete dort seine eigene Herrschaft. Fortan waren der nördliche Teil der parthische Iran (Pahlav) und der südliche mit König Kavadh II. und dessen Wesir Firuz der persische (Parsig). Diese Fragmentierung des Reiches führte zu großen Krisen wie zum Beispiel einer Pest im Westen, der auch der König zum Opfer fiel. Sein Nachfolger wurde sein Sohn Ardaschir III.

Ein Jahr später zog Schahrbaraz mit 6.000 Mann nach Seleukia-Ktesiphon und eroberte mit Hilfe anderer Verschwörer die Stadt. In den nachfolgenden Wirren unterstützte Farruch die Tochter Chosraus II. Boran gegen Schahrbaraz, der als Usurpator nur vierzig Tage regieren konnte und dann ermordet wurde. Boran aber konnte sich auch nicht lange halten und wurde wahrscheinlich 631 ermordet. Ihr folgte ihre Schwester Azarmeducht nach. 

Um neuer Großkönig zu werden, machte Farruch Azarmeducht einen Antrag. Diese ließ ihn aber durch Siyavachsch, einen Enkel Bahram Tschobins, töten. Rostam Farrochzād rächte seinen Vater, indem er die Hauptstadt belagerte und wiederum Azarmeducht tötete.

Parallel mit dem Auftreten Farruch Hormizds wurden Münzen eines Sassanidenkönigs namens Hormizd (Hormizd V.) geprägt. Diese werden in der numismatischen Forschung teils dem hier erwähnten Farruch Hormizd zugeordnet, doch berichten literarische Quellen, dass Hormizd V. dem sassanidischen Herrscherhaus entstammt, was auf Farruch Hormizd nicht zutrifft.

Stammbaum

Literatur

Einzelnachweise 

Militärperson (Persien)
Geboren im 6. Jahrhundert
Gestorben 631
Mann